Municipio de Walnut Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walnut Grove (condado de Granville, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Granville.
 Municipio de Walnut Grove (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Walnut Grove (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Walnut Grove (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Walnut Grove (condado de McDonough, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de Walnut Grove (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Walnut Grove (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Walnut Grove (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.